Żulin – wieś w gminie Łopiennik Górny, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim.
 Żulin – wieś w gminie Stoczek, w powiecie węgrowskim, w województwie mazowieckim.
 Żulin – wieś na Ukrainie, w rejonie stryjskim, w obwodzie lwowskim.
 Żulin – gromada w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim, istniejąca w latach 1954–1972.
 Żulin – przystanek kolejowy w Żulinie, w województwie lubelskim.